

Toponyme 
 Marz, commune en Autriche.

Nom commun 
 Marz est aussi le nom des régions de l'Arménie.